Центральный телеграф:

 Центральный телеграф — здание в Москве.
 Центральный телеграф — телекоммуникационная компания.
 Центральный телеграф — здание в Янгоне (Мьянма).